Карл Моммзен (; ) — директор немецкого банка и член германского рейхстага.

Семья 
Карл Моммзен — 1 из 5 детей Теодора Моммзена и Мари Реймер. Сын — Вильгельм Моммзен.

Биография 
Родился 19 апреля 1861 года. В университетах Берлина и Мюнхена он изучал право. В 1883-1884 во время учёбы он стал членом «Academic Liedertafel Berlin». В 1885 он стал стажёром-юристом, а к 1890 судебным заседателем. В 1891 Моммзен стал штатным юристом, английской газовой компании в Берлине. В 1894 стал юрисконсультом в «Siemens & Halske» и членом городского совета в Берлине. К 1987 он стал директором берлинского банка "Mitteldeutsche Creditbank ", а в 1906 его избрали членом торговой берлинской палаты.

С 1903 по 1912 Моммзен был членом Рейхстага Германии от округа города Данциг до Либеральной ассоциации. Между 1912 и 1918 годами он был членом прусской палаты представителей, в которой он представлял избирательный округ Берлина.

Литература 
 Bernhard Mann (Bearb.): Biographisches Handbuch für das Preußische Abgeordnetenhaus. 1867—1918. Mitarbeit von Martin Doerry, Cornelia Rauh und Thomas Kühne (= Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 3). Droste, Düsseldorf 1988, ISBN 3-7700-5146-7, S. 275.
 Thomas Kühne: Handbuch der Wahlen zum Preußischen Abgeordnetenhaus 1867—1918. Wahlergebnisse, Wahlbündnisse und Wahlkandidaten (= Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Band 6). Droste, Düsseldorf 1994, ISBN 3-7700-5182-3, S. 164 ff.

Примечания 

Карл